Клара Питерс (; род. 19 июля 1991, Эссен, Германия) — ирландская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Шестикратная чемпионка Ирландии (2009, 2010, 2012—2015).

В 2009 году участвовала в чемпионате Европы, тем самым стала первой фигуристкой, представившей Ирландию на чемпионатах под эгидой Международного союза конькобежцев.

Биография 
Клара Питерс родилась в Германии, потому что её родители там работали. Когда Кларе было 18 месяцев, семья вернулась в Ирландию, и выросла Клара в Дублине.

Питерс начала кататься на коньках в Дублине в возрасте 7 лет. Когда каток в Дублине закрылся, она была вынуждена ездить на тренировке в Белфаст (Северная Ирландия) по 2,5 часа. В 2006 году Клара, в поисках лучших условий для тренировок, переехала в США, к Рону Ладингтону и его жене Карен.

Изначально Питерс соревновалась на внутренних турнирах Великобритании. Например, была 9-й на чемпионате Великобритании 2007 года среди «новичков» (). В сезоне 2008—2009, когда Ирландия стала временным членом Международного союза конькобежцев, Клара начала представлять страну на международных соревнованиях.

Питерс была 38-й на чемпионате Европы 2009 и стала первой фигуристкой Ирландии, участвующей в международных соревнованиях. На чемпионате мира того же года она была 52-й.

Она очень улучшила свои результаты в сезоне 2011—2012, впервые пройдя квалификации на чемпионатах Европы и мира, став 28-й и 29-й соответственно. После чемпионата мира Питерс заявила, что выход в короткую программу — это «большое дело», и это значит, что вся её работа окупилась.

После завершения соревновательной карьеры стала тренером. Под её руководством каталась фигуристка-одиночница Элизабет Голдинг.

Результаты 
За годы спортивной карьеры Питерс добилась ряда достижений:
 2008 — первая ирландская фигуристка, выступившая на соревнованиях под эгидой ISU (Гран-при Чехии среди юниоров).
 2009 — первая ирландская фигуристка, выступившая на чемпионате Европы.
 2009 — первая ирландская фигуристка, выступившая на чемпионате мира.
 2013 — первая ирландская фигуристка, завоевавшая медаль международных соревнований под эгидой ISU (бронза Skate Down Under).

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Ирландии